PDW steht für:

 Personal Defence Weapon, eine kompakte Handfeuerwaffe
 Perspektiven der Wirtschaftspolitik, deutschsprachige Zeitschrift
 Prinzip der Doppelwirkung, Bestandteil deontologischer Ethiktheorien

PDW